Winchester Cathedral est l'expression anglaise désignant la cathédrale de Winchester.

Botanique 

 ‘Winchester Cathedral’, cultivar de roses ;

Musique 

 Winchester Cathedral, chanson de The New Vaudeville Band,
 Winchester Cathedral est aussi le nom de leur premier album sorti en 1966,

 , album de Lawrence Welk en 1966,
Winchester Cathedral, album du groupe , classé  au Billboard 200 en 1966,
 , album de Clinic en 2004